Afscheid (Volumia!), een Nederlandstalige single, geschreven door Xander de Buisonjé
 Afscheid (Glennis Grace), een Nederlandstalige single van Glennis Grace
 Het afscheid, een Nederlands-Belgische film uit 1966
 Abschied, een Duitse filmkomedie uit 1930
 Afscheid (televisieprogramma), een Belgisch programma over het levenseinde van mensen
 Afscheid (Zone Stad), de 72ste aflevering van vtm's politieserie Zone Stad
 een overdrachtelijke verwijzing naar Uitvaart